Mysore (ciutat)
 Districte de Mysore, divisió administrativa de Karnataka amb capital a la ciutat de Mysore 
 Regne de Mysore, antic principat de l'Índia Britànica, que forma actualment part de l'estat de Karnataka 
 Guerres de Mysore, sèrie de guerres lluitades a l'Índia durant les tres darreres dècades del  entre Mysore i la Companyia Britànica de les Índies Orientals 
 Primera guerra de Mysore (1767-1769), guerra a l'Índia entre el sultanat de Mysore i la Companyia Britànica de les Índies Orientals 
 Segona guerra de Mysore (1780-1784), conflicte a l'Índia entre el Regne de Mysore i la Companyia Britànica de les Índies Orientals 
 Tercera guerra de Mysore (1789 -1792), conflicte armat al sud del subcontinent indi entre el sultanat de Mysore i de la Companyia Britànica de les Índies Orientals 
 Quarta guerra de Mysore (1798–1799), conflicte bèl·lic al sud de l'Índia, entre el regne de Mysore i la Companyia Britànica de les Índies Orientals